Kyrieleis steht für:

 eine Abwandlung von Kyrie eleison in deutschen Kirchenliedern

Kyrieleis ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kyrieleis (* 1976), deutsche Journalistin
 Helmut Kyrieleis (* 1938), deutscher Klassischer Archäologe
 Hermann Kyrieleis (1863–1924), in den 1890er Jahren tätiger deutscher Fälscher
 Werner Kyrieleis (1898–1961), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer